Daring signifie audacieux. Il peut faire référence à : 
 La , trois classes différentes de navires de la Royal Navy
 À divers navires ayant eu pour nom .
 Au Daring Club de Bruxelles, club de omnisports basé à Molenbeek. 
 Section hockey sur gazon 
 Ancienne Section basket-ball.
 Ancienne Section football.
 Au Racing White Daring de Molenbeek, nom porté par plusieurs clubs de football de Molenbeek
 Au Daring Club Motema Pembe, club de football basé à Kinshasa.